Dubicze kan syfta på:

Geografi

Litauen 

 Dubičiai, ort,

Polen 

 Dubnicze, ort, Lublins vojvodskap, 

Robotskapade Litauenförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar